Texel je lahko :

 Texel, otok, mesto in občina na Nizozemskem, v pokrajini Severna Holandija
 Texel (ovca), pasma ovce, ki izvira z otoka Texel
 Texel (grafika)
 Texel (prašič), pasma domačega prašiča s Papue Nove Gvineje